Skarboszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Skarboszewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Skarboszewo, village de la voïvodie de Mazovie.